Katarina Birgersdotter kan syfta på.

 Katarina Birgersdotter (Folkungaätten) (c. 1245–c. 1289), dotter till Birger jarl
 Katarina Birgersdotter (Finstaätten) (c. 1310–c. 1360), dotter till Birger Persson (Finstaätten), gift med Magnus Gudmarsson (Ulvåsaätten)
 Katarina (prinsessa 1306) (c.1306–), dotter till Birger Magnusson